Ванк () — село в Кельбаджарском районе Азербайджана на реке Тертер. На территории села находится средневековый армянский монастырь Дадиванк.

C 1992 по 2020 год село находилось на территории, которую контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. С 25 ноября 2020 года, по итогам Второй Карабахской войны и на основании трёхстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 года, село вместе с районом возвращены Азербайджану.

История 

8 августа 1930 года был образован Кельбаджарский район Азербайджанской ССР. В 1970-х годах Ванк являлся одним из сёл Агдабанского сельсовета данного района.
Название села происходит от армянского слова ванк, что значит «монастырь». Село Ванк, расположенное вблизи армянского монастыря Дадиванк, оказалось под контролем армянских вооружённых сил в 1993 году, во время активной фазы Карабахской войны, в результате чего азербайджанское население полностью покинуло эти места. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики входило в Шаумяновский район НКР и именовалось Дадиванк ().

Осенью 2020 года, после заключения соглашения о перемирии, положившего конец Второй Карабахской войне, армянская сторона обязалась вывести войска из Кельбаджарского района и вернуть его под контроль Азербайджана до 15 ноября (позднее срок был продлён до 25 ноября). Заселившее Ванк с 1993 года армянское население массово покинуло село; при этом исход сопровождался уничтожением гражданской инфраструктуры с целью, чтобы она не досталась Азербайджану. 25 ноября Кельбаджарский район перешёл под контроль Азербайджана. 29 ноября Министерство обороны Азербайджана распространило видеорепортаж из села Ванк и монастыря Дадиванк, находящегося под контролем российских миротворческих сил. Согласно достигнутым договорённостям военнослужащие Азербайджанской Республики беспрепятственно допускают паломников из Нагорного Карабаха на территорию монастыря в сопровождении российских миротворцев. Для обеспечения безопасности один из наблюдательных постов российского миротворческого контингента расположен в непосредственной близости от архитектурного комплекса. Одновременно российские миротворцы равно обеспечивают безопасность и при посещении монастыря представителями албано-удинской христианской общины Азербайджана. До 15 марта 2021 года на официально публикуемых Министерством обороны Российской Федерации картах село Ванк было показано внутри границы зоны ответственности российского миротворческого контингента, начиная с 16 марта 2021 года на этих ежедневно публикуемых картах село показывается как находящееся непосредственно на границе территории, которая находится под контролем Азербайджана и зоны ответственности российского миротворческого контингента.

Ссылки 
 Статья про Дадиванк

Примечания 

Населённые пункты Кельбаджарского района